Ахмед Хегазі (футболіст)
 Ахмед Гаффер Хегазі

Сторінки зі списками однофамільців-тезок